«Как они лгут» (1917) — художественный немой фильм Вячеслава Висковского. Вышел на экраны 10 июля 1917 года. Фильм не сохранился.

Сюжет 
История превращения чистой и скромной девушки Ганки в развратную женщину, «покатившуюся по наклонной плоскости». Знатный пан Вацек знакомится в кабаке с юной певичкой Ганкой и влюбляется в неё. Став возлюбленной богатого молодого человека, Ганка предаётся ласкам и с другими любовниками. В их числе оказывается лакей Жан. Вместе они обкрадывают Вацека и сбегают. Жан оказывается подлецом, Ганка расстаётся с ним и возвращается в кабак. Там в конце фильма она становится случайной жертвой поножовщины.

В ролях

Критика 
Фильму «Как они лгут» посвящена подробная рецензия в журнале «Проектор» (1917, № 19—20, с. 15—16). Обозреватель журнала отметил несовпадение замысла (показать, что «женщина — это носительница лжи») и его драматургической реализации. Он написал, что сценарий «в целом хотя и шаблонный, но довольно интересный и драматичный». «Постановка в общем хороша, — отмечал рецензент, — вполне выдержан стиль трущобного кабака-притон; изящно поставлены сцены бала».

Историк дореволюционного кино Вениамин Вишневский дал следующую оценку: «Очень странный и неудачный фильм, в котором автор-постановщик пытался доказать „лживость женской натуры“».

Примечания

Литература

Ссылки 
  Фильмография Веры Васильевны Холодной. Фильм «Как они лгут» на сайте «Вера Холодная — звезда немого кино»

Фильмы России 1917 года
Чёрно-белые фильмы России
Немые фильмы Российской империи
Утерянные фильмы Российской империи